Het ATP-toernooi van Stockholm 2001 (met de officiële naam If Stockholm Open 2001) werd van 22 tot en met 28 oktober 2001 gespeeld in de Zweedse stad Stockholm. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Kungliga tennishallen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Stockholm
ATP-toernooi van Stockholm